Himmler är ett tyskt efternamn:

 Ernst Hermann Himmler (1905–1945), tysk nazifunktionär och Heinrich Himmlers yngre bror
 Gebhard Ludwig Himmler (1898–1989), tysk nazifunktionär och Heinrich Himmlers äldre bror
 Gudrun Burwitz (Himmler) (1929–2018), Heinrich Himmlers dotter
 Heinrich Himmler (1900–1945), Reichsführer i Schutzstaffel (SS), befäl i militären och en ledare i NSDAP
 Katrin Himmler (född 1967), tysk författare, barnbarn till Ernst Hermann Himmler 
 Margarete Himmler (1893–1967), hustru till Heinrich Himmler



Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn